Weick ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Weick (1936–2017), deutscher Tierillustrator und Ornithologe
 Julie Weick (1810–1901), österreichische Theaterschauspielerin
 Karl E. Weick (* 1936), US-amerikanischer Professor für Organisationsverhalten und -psychologie
 Michael Weick (* 1993), deutscher Politiker (NPD Rheinland-Pfalz) und rechtsextremer Aktivist
 Paul Weick, deutscher Fußballspieler
 Winfried Weick (* 1937), deutscher Generalleutnant

Siehe auch:

 Weik